Hekataios van Milete, een vóór 545 v.Chr. geboren aristocraat in de Ionische kolonie Milete
Hecataeus (geslacht), een geslacht van kevers uit de familie bladhaantjes (Chrysomelidae)